1½ rubla – 10 złotych – dwunominałowa moneta o wartości 1½ rubla i jednocześnie dziesięciu złotych, przygotowana dla Królestwa Kongresowego okresu po powstaniu listopadowym, wprowadzona do obiegu na terenie Królestwa ukazem carskim z 27 stycznia 1833 roku
 1½ rubla – 10 złotych – dwunominałowa moneta okolicznościowa o wartości 1½ rubla i jednocześnie dziesięciu złotych, zwana również rublem familijnym bita z datą 1835 lub 1836

Zobacz też 

 10 złotych polskich
 10 złotych